SFF est un acronyme qui peut désigner :

Termes 
 Small form factor est un terme utilisé en informatique pour du matériel conçu pour minimiser son encombrement (mini-PC).
 Small form factor peut aussi désigner des types de connecteurs optiques de taille réduite : SFP et SFP+.

Organisations 
 Société française de félinotechnie, une association du monde félin.
 Special Frontier Force, une force paramilitaire de l'Union indienne.
 Space Frontier Foundation, une association spatiale.
 Festival du film de Sydney (Sydney Film Festival).
 Festival du film de Sarajevo (Sarajevo Film Festival).
 Science-fiction française/science-fiction francophone.

Œuvres 
 Strawberry Fields Forever, une chanson des Beatles.